Hemicyclops är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1872. Enligt Catalogue of Life ingår Hemicyclops i familjen Clausidiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Clausiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Hemicyclops